Sezon 2013/2014 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 16 listopada 2013 roku w norweskim mieście Lillehammer. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 25 stycznia 2014 roku na torze w Siguldzie.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki Kobiet

Jedynki Mężczyzn

Dwójki Mężczyzn

Bibliografia 
 Kalendarz
 Wyniki

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2013 w saneczkarstwie
2014 w saneczkarstwie
2013 w Norwegii
2013 w Austrii
2013 w Niemczech
2013 w Kanadzie
2013 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Niemczech
2014 na Łotwie
Sport w Lillehammer
Sport w Innsbrucku
Sport w Winterbergu
Sport w Kolumbii Brytyjskiej
Sport w Oberhofie
Sport w Altenbergu
Sport na Łotwie
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych
Saneczkarstwo w Kanadzie